Northeast Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Northeast Township (Illinois)
 Northeast Township (Indiana)